Проникновение буддизма в ханский Китай по Шёлковому пути началось в первом или втором веке нашей эры. Первые задокументированные попытки буддийских монахов (все некитайцы) относятся ко второму веку нашей эры, вероятно, в результате экспансии Кушанской империи на китайскую территорию в Таримской котловине. С четвёртого века и далее, после паломничества (395—414) и позже путешествия Сюаньцзана (629—644), китайские паломники начали путешествовать в северную Индию, источник буддийских учений для доступа к оригинальным писаниям.

Большинство земель, через которые проходила дорога, соединяющая Северную Индию и Китай, в то время находились под властью буддийской Кушанской империи, а позднее — эфталитов, см. также Гандхара.

Позже, в VII веке, тантрический буддизм или ваджраяна пришёл в Китай из Индии. Точно так же в VIII веке тибетский буддизм утвердился как часть ваджраяны. Однако в это время роль Шёлкового пути как моста для передачи буддизма начала снижаться, поскольку мусульмане завоевали Мавераннахр, что привело к возникновению Уйгурского каганата через 40 лет в VIII веке. В то время буддизм в Индии находился в упадке из-за исламского вторжения на Индийский субконтинент, с одной стороны, и возрождения пуранского индуизма, с другой. В то же время в IX веке в династии Тан китайский буддизм подвергался гонениям, но не раньше, чем он начал давать начало буддийским традициям в Корее и Японии.

Передача буддизма

Первые контакты 
Буддизм приходит в Китай через Шёлковый путь. Его привезли буддийские монахи, которые путешествовали по этому пути с торговцами и распространяли новое учение. Прибыльная торговля шёлком по этому маршруту началась с династии Хань (206 г. до н. э. — 220 г. н. э.) во время системы эллинистических царств, основанных Александром Македонским (323 г. до н. э. — 63 г. до н. э.) и торговых связей, протянувшихся от Средиземноморья до территории современных Афганистана и Таджикистана и Александрии Эсхаты на границе с Китаем. Могущественное Греко-Бактрийское царство (250 г. до н. э. — 125 г. до н. э.) на территории современного Афганистана, а позднее индо-греческие царства (180 г. до н. э. — 10 г.) исповедовали греко-буддизм и почти 300 лет были первым центром на Шёлковом пути.

Прохождение буддизма в Китай по Шёлковому пути началось в I веке нашей эры с полулегендарной помощи миссии, посланной на запад китайским императором Минь из династии Хань (58-75):

Однако обширные контакты начались во II веке, вероятно, в результате экспансии греко-буддийской Кушанской империи на китайскую территорию в Таримской котловине усилиями многочисленных буддийских монахов на китайских землях. Первые миссионеры и переводчики на китайский язык были выходцами из Парфянского царства, Кушанского царства, Согдианы или тохарами.

Миссии в Центральной Азии 

В середине второго века Кушанское царство под управлением царя Канишки I со столицей Пурушапура (ныне пакистанский город Пешавар) расширилась до Средней Азии и за пределы Кашгарской, Хотанской и Яркендской областей в Таримской котловине современного Синьцзяна. В результате активизировались культурные обмены, и вскоре начались активные буддийские миссии в Центральной Азии. Особо выделяются переводчики из таких городов, как Лоян и Нанкин. Были представлены тексты как хинаяны, так и махаяны. С тех пор известно тридцать семь переводчиков, в том числе:
 Ань Шигао, парфянский князь, сделавший первые известные переводы текстов хинаяны на китайский язык (148—170).
 Локасена — буддийский монах из Кушанского царства, который первым перевёл тексты махаяны на китайский язык (167—186).
 Цзи Яао (ок. 185 г.) — кушанский монах из второго поколения переводчиков после Локасемы.
 Цзи Куан (220—252) — кушанский монах, дед которого поселился в Китае в 168—190 гг.
 Дхармаракша (265—313), кушанец, чья семья из поколения в поколение жила в Дуньхуане.
 Кумараджива (ок. 402 г.) был монахом из Кучи, одним из самых важных переводчиков.
 Фотуден, среднеазиатский монах IV века, ставший советником китайского двора.
 Бодхидхарма (440—528), основатель школы Чань и легендарный создатель физической культуры в монастыре Шаолинь, привёл к созданию шаолиньского кунг-фу.
 Джнанагупта (561—592), монах и переводчик из Гандхары.
 Шикшананда (652—710), монах из Уддияны, Гандхара.
 Праджна, монах и переводчик из Кабула, жил около 810 г. Он преподавал санскритские тексты японцу Кукаю, будущему основателю школы Сингон.

Ранние переводы 
Первые задокументированные переводы буддийских текстов на китайский язык появились в 148 году нашей эры с приходом монаха Ань Шигао, бывшего парфянского князя. Он начал организовывать строительство храмов в Лояне и перевод буддийских текстов на китайский язык, и это стало началом волны активного распространения буддизма в Центральной Азии, которая продолжалась и в последующие столетия. Шигао переводит основные буддийские учения, буддийские медитации и абхидхарму. Ань Цзуань — светский практик, который работал с Ань Шигао и переводил ранние тексты махаяны о пути бодхисаттвы.

Учение махаяны широко распространял кушанский монах Локасена, прибывший из древнего буддийского царства Гандхара между 164 и 186 годами. Локасена переводит важные сутры махаяны, такие как сутра Праджняпарамита, а также редкие ранние сутры махаяны по таким темам, как самадхи и медитация на Будду Акшобхья. Эти ранние переводы Локасены дают представление о раннем периоде махаяны.

Роль торговцев 
В V—VI веках важную роль в передаче религиозных идей, в том числе буддийских, играли купцы. Купцы открыли в буддизме морально-этические учения, которые оказались привлекательной альтернативой прежним религиям. В результате торговцы начали содержать буддийские монастыри вдоль Шёлкового пути. Взамен монастыри предоставили им места для проживания на дороге между городами, а купцы стали по-своему распространять буддизм. Торговцы также помогают создать диаспору среди сообществ, с которыми они сталкиваются на своем пути, и со временем они становятся буддийскими культурами. Впоследствии такие общины стали центром литературы и культуры с хорошо организованными рынками, жильём и приютами. По сути, передача буддизма по Шёлковому пути прекратилась примерно в седьмом веке из-за подъёма ислама в Центральной Азии.

Упадок 
Упадок буддизма в Центральной Азии начался в седьмом веке с завоеванием Мавераннахра мусульманами. Переломным моментом стала битва при Таласе в 751 году. Эти события также привели к исчезновению местной тохарской буддийской культуры в бассейне Тарима в VIII веке.

Начиная с девятого века, различные уцелевшие буддийские школы в Китае начали развиваться независимо друг от друга. Энергичная китайская культура постоянно впитывала буддийские учения, пока в конце концов не развился сильный китайский партикуляризм.

В восточной части Таримской котловины центральноазиатский буддизм пережил следующий средневековый период как религия уйгуров. Буддизм стал одной из религий Монгольской империи и Чагатайского улуса, а через ойратов он со временем стал религией калмыков, поселившихся вдоль Каспийского моря в XVII веке.

См. также 
 Палийский канон & Ранние буддийские тексты
 Буддизм в Китае 
 Гандхара 
 Сарвастивада
 Путешествие в Западный край во времена Великой Тан
 Тепе Маранджан
 Грот Ах-ай

Примечания 

История буддизма
Тохары